Сен-Віт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 40 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 514 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1253,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Віт на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Віт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Віт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Віт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Віт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна